A kirgiz ábécé (saját nevén: кыргыз алфавити) a kirgiz nyelv lejegyzésére szolgáló, ma a cirill íráson alapuló ábécé.

A kirgiz írása eredetileg arab írással történt. 1927-ben áttértek a latin írásra, mely egészen 1940-ig volt hivatalban. Azóta Kirgizisztánban egy módosított cirill ábécét használnak, melynek három saját betűje a Ң, az Ө, és az Ү. Tervezik az áttérést a latin írásra.

Kína területén, a Xinjiang Uyghur Autonóm Régióban, használatban van még egy módosított arab írás, mely ott hivatalos státust tölt be.

A kirgiz ábécé

 К +  а, о, у, ы  ⇒ 
 Г +  а, о, у, ы  ⇒ 

A hosszú magánhangzókat az írás kettőzéssel jelöli, amennyiben magánhangzó jésített, akkor a kettőzés helyett az egyszerű magánhangzót teszik a jésített mögé (и, ө, ү esetében a jésítést й jelöli): аа - яа, ээ - еэ, ии - йии, оо - ёо, өө- - йөө, уу - юу, үү - йүү.

A kirgiz ábécé és átírásai

Megjegyzések

Cirill eredetű ábécék